Таннехилл () — фамилия, также топоним.

Персоналии 
 Таннехилл, Джесси (1874—1956) — американский бейсболист.
 Таннехилл, Ли (1880—1938) — американский бейсболист.
 Таннехилл, Райан (род. 1988) — игрок в американский футбол.
 Таннехилл, Уилкинс (1787—1858) — американский политик и писатель, мэр Нашвилла с 1825 по 1827 год.

Топоним 
 Таннехилл — невключённая территория в приходе Уинн, Луизиана.